Кубишкін Олексій Ананійович — депутат Верховної Ради УРСР 8-го скликання.
 Кубишкін Павло Антонович — Герой Радянського Союзу.
 Кубишкін Роман (1974-2021) — доброволець «Правого сектора», учасник російсько-української війни.